Hohlenstein kann stehen für:

 Hohlenstein, früher auch Hohler Stein, Kalksteinmassiv mit Karsthöhlen im Lonetal im Gemeindegebiet von Asselfingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg; Naturdenkmal
 Hohlenstein (Neresheim), Weiler im Stadtteil Kösingen, Neresheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Name im Zweiten Weltkrieg für die Gemeinde Zreče in Slowenien

Siehe auch:
 Höhlenstein
 Hohlstein (Begriffsklärung)
 Hohler Stein
 Holstein (Begriffsklärung)
 Holenstein
 Hollenstein
 Hohlensteinhöhle